Suseni település Romániában, Argeș megyében
 Suseni település Romániában, Fehér megyében
 Suseni település Romániában, Giurgiu megyében
 Suseni település Romániában, Gorj megyében
 a Hargita megyei Gyergyóújfalu román neve
 a Hunyad megyei Malomvízszuszény román neve
 a Maros megyei Marosfelfalu román neve
 Suseni település Romániában, Vâlcea megyében megyében
 Suseni település Romániában, Vaslui megyében